Rivière Saint-Régis kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Saint-Régis (vattendrag i Kanada, lat 45,00, long -74,64), Québec, 
 Rivière Saint-Régis (vattendrag i Kanada, lat 45,41, long -73,57), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar